Der Hund von Baskerville est la version allemande du titre Le Chien des Baskerville
Der Hund von Baskerville est un film allemand de Rudolf Meinert, sorti en 1914 ;
Der Hund von Baskerville est un film allemand de Richard Oswald, sorti en 1929 ;
Der Hund von Baskerville est un film allemand réalisé par Carl Lamac, sorti en 1937 ;
Der Hund von Baskerville est un téléfilm allemand de Fritz Umgelter, diffusé en 1955.

Voir aussi